Shiloh kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Shiloh (Alabama)
 Shiloh (Georgia)
 Shiloh (Illinois)
 Shiloh (New Jersey)
 Shiloh (Ohio)
 Shiloh (Ohio)
 Shiloh (Pennsylvania)
 Shiloh (South Carolina)
Shiloh kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:
 Shiloh (hondenras)
 Shiloh (dansgroep)
 King Shiloh, een reggaegroep
Shiloh kan verwijzen naar de volgende films:
 Shailo, een Amerikaanse film uit 1997, ook bekend als Shiloh
 Shailo 2: De nieuwe avonturen van Shailo, een Amerikaanse film uit 1999, ook bekend als Shiloh 2: Shiloh Season